Fromentières puede referirse a: 

 Fromentières, comuna francesa situada en Marne.
 Fromentières, comuna francesa situada en Mayenne.